Berenguer hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Canet d'En Berenguer, municipio de la provincia de Valencia, España.
 Berenguer (Cuba), localidad de la provincia de La Habana, Cuba.
 Serrat del Berenguer, sierra de Sant Feliu de Codines, provincia de Barcelona.
 Turó de Can Berenguer, montaña del municipio de Gualba, provincia de Barcelona.

Nombre propio 
 Berenguer (obispo de Tortosa) (siglo XI)
 Berenguer de Anglesola (f. 1408), religioso español, cardenal, obispo de Huesca (1383-1384) y de Gerona (1397-1408)
 Berenguer de Bardají y López de Sesé (1365-1432), noble aragonés,  parte importante del Compromiso de Caspe, Justicia de Aragón, barón de Antillón y de la Almolda
 Berenguer de Bardají y Ram, noble del siglo XIV.
 Berenguer I de Berga (f. 1093), conde de Berga (1050) y obispo de Gerona (1050-1093)
 Berenguer de Anoia (f. 1300), trovador mallorquín
 Berenguer Carròs y Llòria (f. 1336), militar al servicio de la Corona de Aragón
 Berenguer de Castellbisbal (f. 1253), obispo de Gerona (1245-1253)
 Berenguer de Cruïlles (1310-1362), obispo de Gerona (1348-1362) y diputado del General del Principado de Cataluña (1359-1362)
 Berenguer Durfort (siglo XIII), ciudadano catalán perteneciente a la burguesía del reino de Aragón
 Berenguer de Elna o Berenguer de Cerdanya-Besalú (f. 1003), obispo de Elna (993-1003)
 Berenguer I de Entenza (siglo XI), barón de Entenza
 Berenguer II de Entenza (siglo XII), barón de Entenza
 Berenguer III de Entenza (f. 1208), barón de Entenza
 Berenguer IV de Entenza (f. 1249), barón de Entenza
 Berenguer V de Entenza (f. 1294), barón de Entenza
 Berenguer VI de Entenza (f. 1306), barón de Entenza y jefe de los almogávares
 Berenguer Folc o Berenguer Bernat, abad del monasterio de Sant Cugat y obispo de Barcelona
 Berenguer Gairan (siglo XIII), tempranero occitano al servicio de Jaime I de Aragón
 Berenguer III de Guillem (n. 1240), Señor de Clermont-Ferrand-Lodeva, militar occitano
 Berenguer I de Italia (845-924), rey de Italia (888-889) y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (915-924)
 Berenguer II de Italia (900-966), margrave de Ivrea (928-950) y rey de Italia (950-966)
 Berenguer Mallol (siglo XIII), mercader, armador y marino de la Corona de Aragón, que llegó al grado de almirante
 Berenguer de Montagut (siglo XIV), arquitecto catalán, maestro de obra de Santa María del Mar
 Berenguer de Mont-ravà (siglo XV), jurista y religioso catalán
 Berenguer de Narbona (1140-1213), abad de Montearagón, obispo de Lérida (1176-1191) y arzobispo de Narbona (1191-1213)
 Berenguer de Palou (trovador) (siglo XII), trovador catalán
 Berenguer de Palou I, obispo de Barcelona (1200-1206)
 Berenguer de Palou II (f. 1241), obispo de Barcelona (1212-1241)
 Berenguer de Peralta (1200-1256), obispo de Lérida (1255-1256)
 Berenguer Ramón I de Provenza (1115-1144), conde de Provenza (1131-1144)
 Berenguer Ramón I "el Curvo" (1005-1035), conde Barcelona (1017-1035)
 Berenguer Ramón II "el Fratricida" (1053-1097), conde de Barcelona (1076-1097)
 Berenguer Renard de Peralada o de Carmençó, señor de Peralada
 Berenguer Reverter, vizconde de Barcelona
 Berenguer Ripoll (siglo XV), cartógrafo
 Berenguer de Rubí, señor de Rubí, noble catalán del siglo XIII
 Berenguer II de Saguàrdia (siglo XII), vizconde de Barcelona
 Berenguer de Saltells, ladrón que nació hacia el 1318 en Cerdanyola
 Berenguer de Sos, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 1479 y 1482
 Berenguer de Tarragona (n. 1175), hijo de Robert de Aguiló
 Berenguer de Tolosa "el Sabio" (f. 835), conde de Tolosa (814-835), de Barcelona, de Gerona, y de Ampurias (832-835)
 Berenguer del Velay, conde del Velay hacia el 820
 Berenguer de Vilaragut (c. 1258-1332), noble de la Corona de Aragón
 Pere Berenguer de Narbona (siglo XI), obispo de Narbona
 Berenguer de Arundel, personaje ficticio de la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco

Apellido 
 Alex Berenguer, futbolista
 Amanda Berenguer
 Carmen Berenguer
 Dámaso Berenguer, militar español.
 Elsa Berenguer, actriz argentina.
 Enrique Berenguer
 Francisco Berenguer
 Josep Maria Berenguer
 Josep Renau Berenguer
 Luis Berenguer
 Rafael Berenguer Coloma
 Rafael Berenguer y Condé
 Ramón Berenguer
 Silvina Berenguer.